Линкс Кэнон (, ) — порноактриса, лауреатка премии XRCO Award.

Биография 
Родилась 3 марта 1950 года. Дебютировала в порноиндустрии в 1980 году, в возрасте около 30 лет.

Снималась для таких студий, как AVC, Caballero Home Video, Metro, VCA Pictures, Western Visuals и других.

В 1985 году получила премию XRCO Award в номинации Kinky Scene за фильм Nasty совместно с Джеми Гиллисом и Гэйл Стерлинг.

Из других интересных работ можно выделить спин-офф культовой картины «Дебби покоряет Даллас» под названием «Дебби покоряет всех» (Debbie Does 'Em All). Также в 1986 году выступила режиссёром, сняв фильм Where There’s Smoke для студии Tigress Production.

Ушла из индустрии в 1995 году, снявшись в 77 фильмах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 Nasty (1985)
 Debbie Does 'Em All (1986)

Примечания

Ссылки 
 Lynx Canon на Internet Adult Film Database (IAFD)
 Lynx Canon на Adult Film Database (AFDB)
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США